Tiglatpileser è il nome di alcuni sovrani assiri:
Tiglatpileser I, XII-XI secolo a.C.
Tiglatpileser II, X secolo a.C.
Tiglatpileser III, VIII secolo a.C.